Kill Your Darlings kan syfta på:

 Kill your darlings (dramaturgi) – ett uttryck som används inom dramaturgi för film och litteratur
 Kill Your Darlings (2006) – en svensk film i regi av Björne Larson, med bland andra Andreas Wilson
 Kill Your Darlings (2013) – en amerikansk film i regi av John Krokidas, med bland andra Daniel Radcliffe